Pekár ist der Familienname folgender Personen:

 Gyula Pekár (1867–1937), ungarischer Schriftsteller, Politiker und Minister
 Sofie Pekár (* 2003), deutsche Filmschauspielerin

Siehe auch:
 Pekar